Ouija [wi:ʤə oder wi:ʤi] bezeichnet:
 Ouija, nach Ansicht der Anhänger des Spiritismus ein Hilfsmittel, um mit Geistwesen in Kontakt zu treten
 Ouija (2003), spanischer Horrorfilm von Juan Pedro Ortega (2003)
 Ouija (2007), philippinischer Horrorfilm von Topel Lee (2007)
 Ouija – Spiel nicht mit dem Teufel, US-amerikanischer Horrorfilm von Stiles White (2014)
 Ouija: Ursprung des Bösen, US-amerikanischer Horrorfilm von Mike Flanagan (2016)

Siehe auch:
 Ouya, stationäre Spielkonsole